Contact - um filme norte-americano de 1997, adaptado do romance de mesmo nome escrito por Carl Sagan
Contact (livro) 
Contact (álbum)

Desambiguação